Vitória FC of Vitória Futebol Clube kan verwijzen naar:

 Vitória FC (Setúbal), ook wel Vitória Setúbal, een voetbalclub uit de Portugese stad Setúbal
 Vitória FC (Espírito Santo), een voetbalclub uit de Braziliaanse stad Vitória, deelstaat Espírito Santo
 Vitória FC (Riboque), een voetbalclub in Sao Tomé en Principe
 Vitória FC (Praia), een voetbalclub uit Kaapverdië

Zie ook 
 Vitória SC, voetbalclub uit Guimarães, Portugal